Nicola Gualtieri, detto Panedigrano (1753-1828) – militare italiano
 Nicola Gualtieri (1866-1953) – militare e politico italiano